Појам Аранжер (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Аранжер (насеље), насеље и општина у северној Француској у региону Горња Нормандија, у департману Ер која припада префектури Евре
 Аранжер